Csehország
 Rudolec, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Český Rudolec, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Rudolec, Březová településrésze a Sokolovi járásban
 Rudolec, Nedrahovice településrésze a Příbrami járásban